Die World Series 1908 war die  fünfte Ausgabe der World Series, den Finals der Major League Baseball (MLB). Sie wurden vom  8. Oktober bis zum 16. Oktober 1908 zum Abschluss der MLB-Saison 1908 zwischen dem Gewinner der American League, den Detroit Tigers und dem Gewinner der National League, den Chicago Cubs, ausgetragen. Die Teams standen sich nach der World Series 1907 das zweite Mal in Folge gegenüber.

Wie bereits im Vorjahr war das siegreiche Franchise das der Chicago Cubs mit 4:1 Siegen. Obwohl die Cubs bis zur World Series 1945 noch sieben weitere Male im Finale der MLB standen, konnten die Chicago Cubs erst 2016 die World Serie erneut gewinnen.

Übersicht der Spiele

Spiel 1 
Freitag, der 8. Oktober 1908 im Bennet Park in Detroit, Michigan

Spiel 2 
Samstag, der 9. Oktober 1908 im West Side Grounds in Chicago, Illinois

Spiel 3 
Montag, der 11. Oktober 1908 im West Side Grounds in Chicago, Illinois

Spiel 4 
Dienstag, der 12. Oktober 1908 im Bennet Park in Detroit, Michigan

Spiel 5 
Mittwoch, der 13. Oktober 1908 im Bennet Park in Detroit, Michigan

Zusammenfassung der Ergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 

World Series 1908 auf Baseball-Almanac.com (englisch)
World Series 1908 (Spiel für Spiel) bei Retrosheet (englisch)

1908
Baseball 1908
Sportveranstaltung in Detroit
Sportveranstaltung in Chicago
Chicago Cubs
Detroit Tigers